Агентство по ядерной энергии (АЯЭ) является межправительственным многонациональным агентством при Организации экономического сотрудничества и развития. Изначально созданное 1 февраля 1958 года под именем Европейское агентство по ядерной энергии (ЕАЯЭ); США принимали участие в качестве ассоциированного члена) 20 апреля 1972 года изменило название на своё нынешнее после вступления в члены Японии.

Миссия АЯЭ состоит в «оказании помощи своим странам-членам в поддержании и дальнейшем развитии в рамках международного сотрудничества научных, технологических и правовых основ, необходимых для безопасного, экологически чистого и экономичного использования ядерной энергии в мирных целях».

В 2003 году Агентство участвовало в создании Всемирного ядерного университета.

Члены 
В настоящее время членами АЯЭ является 34 страны:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Членство приостановлено 11 апреля 2022 года)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вместе они составляют примерно 85 % от имеющейся в мире мощности АЭС. Ядерная энергия составляет почти четверть электроэнергии, производимой в странах-членах АЯЭ. АЯЭ работает в тесном сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене (специализированным учреждением Организации Объединенных Наций) и с Европейской комиссией в Брюсселе.

В ОЭСР у АЯЭ тесная координация с Международным энергетическим агентством и Дирекцией по окружающей среде, а также по мере необходимости контакты с другими управлениями.

Области работы 
 Ядерная безопасность и регулирование
 Развитие атомной энергетики
 Обращение с радиоактивными отходами
 Радиационная защита и здравоохранение
 Ядерное законодательство и ответственность
 Ядерная наука
 Банк данных
 Информация и связь
 Трибунал европейской ядерной энергетики

Структура 
Секретариат АЯЭ включает семь специализированных постоянных технических комитетов и руководящий комитет по ядерной энергии, непосредственно подчиненный Совету ОЭСР. Постоянные технические комитеты представляют семь основных областей Программы Агентства. Комитеты состоят из экспертов, делегируемых странами-членами, которые являются исполнителями работы Программы и пользователями результатов. Комитеты выполняют следующие функции:
 обеспечивают странам-членам форум для углубленного обмена технической и программной информацией;
 стимулируют получение новой полезной информации путём инициирования и проведения совместных исследований по ключевым проблемам отрасли;
 вырабатывают общие позиции, в том числе «консенсус мнений», по техническим и политическим вопросам;
 выявляют области, где необходима дальнейшая работа;
 обеспечивают эффективность деятельности АЯЭ, направленной на решение актуальных потребностей отрасли;
 выступают в качестве организаторов совместных проектов, в рамках которых заинтересованные страны могут проводить исследования по конкретным вопросам на основе совместного финансирования.

См. также 
 Международное энергетическое агентство
 Международное агентство по атомной энергии
 ЦЕРН

Примечания

Ссылки 
 Сайт АЯЭ ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития
Ядерная энергетика